Vegalatrave kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vegalatrave (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Vegalatrave (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar